Norveška kraljevska družina je družina norveškega vladarja. Na Norveškem je razlika med kraljevo hišo in kraljevo družino. Kraljeva hiša vsebuje le vladarja, njegov ali njen zakonec, prestolonaslednik in njegov ali njen zakonec in prestolonaslednikov najstarejši otrok. V preostali kraljevi družini so vsi ostali otroci, vnuki, krušni vnuki in otroci, sorojenci vladarja skupaj z njunimi zakonci in vdove ali vdovci.

Zgodovina
Zgodovina in izvor norveške kraljevine sega vse do združitve in ustanovitve Norveške in prvega norveškega kralja Haralda I. iz dinastije Fairhair. Z uvedbo norveškega zakona o nasledstvu iz leta 1163 je pravni okvir določil, da je z nasledstvom dovoljeno vladati le enemu monarhu in eni kraljevi družini. Po reformaciji med 1536-37 je bila ustanovljena skupna dansko-norveška država, ki ji je iz Københavna vladala rodbina Oldenburg, dokler ni bila po porazu Danske in Norveške v Napoleonovih vojnah s Kielskim sporazumom iz leta 1814 Norveška prepuščena Švedski. Norveška je bila leta 1814 za kratek čas samostojna s svojim kraljem, vendar pa je bila prisiljena v novo zvezo s Švedsko pod vladavino rodbine Bernadotte.

Po osamosvojitvi leta 1905 se je Norveška na referendumu odločila, da ostane kraljevina, njen prvi kralj pa je bil na Danskem rojeni kralj Haakon VII., katerega družino sta sestavljala britanska princesa Maud in njun sin Olaf. Današnjo norveško kraljevo družino sestavljajo potomci kralja Haakona.

S porokami in zgodovinskimi zavezništvi, je norveška kraljeva družina tesno povezana s švedsko in dansko kraljevo družino, prav tako pa je bolj daljnem sorodstvu z grško in britansko kraljevo družino.

Člani

Kraljevska družina
Člani kraljeve hiše so:
kralj Harald V. (roj. 1937)kraljica Sonja (kraljeva žena, roj)
prestolonaslednik Haakon (kraljev sin)prestolonaslednica Mette-Marit(kraljeva snaha)
Princesa Ingrid Aleksandra (kraljeva vnukinja)

Člani kraljeve družine so:
princ Sverre Magnus (kraljev vnuk)
Princesa Märtha Louise (kraljeva hčerka)
Maud Angelica Behn (kraljeva vnukinja) 
Leah Isadora Behn (kraljeva vnukinja) 
Emma Tallulah Behn (kraljeva vnukinja)
Princesa Astrid, gospa Ferner (kraljeva sestra)

Pokojni člani kraljeve družine so:
Kraljica Maud (kraljeva stara mati; umrla leta 1938)
Kronska princesa Märtha (kraljeva mati; umrla leta 1954)
Kralj Haakon VII. (kraljev stari oče; umrl leta 1957)
Kralj Olaf V. (kraljev oče; umrl leta 1991)
Princesa Ragnhild, gospa Lorentzen (kraljeva sestra; umrla leta 2012)
Johan Ferner (kraljev svak; died in 2015)
Ari Behn (kraljev bivši zet; umrl leta 2019)
Erling Lorentzen (kraljev svak; umrl leta 2021)

Družinsko drevo članov

Opombe
* Član kraljeve hiše

Kraljevski grbi
Grb Norveške je eden najstarejših v Evropi in služi kot grb tako naroda kot kraljevske hiše. Håkon Stari (1217–1263) je uporabil ščit z levom. Najstarejše ohranjeno sklicevanje na barvo orožja je zapisano v Kraljeva Saga leta 1220. Leta 1280 je kralj Eirik Magnusson je dodal krono in srebrno sekiro na leva. Sekira je mučenik sekire Svetega Olafa, orožje, ki ga je ubilo v bitki pri Stiklestadu leta 1030. Posebno predajanje norveških grbov se je spremenilo skozi leta, ker se je spreminjala heraldična moda. Od leta 1905 je uradni dizajn za kraljevski in vladni grb s srednjeveškem vzorcem, trikotnim ščitom in pokončnim levom.

Grb kraljeve hiše kot tudi kraljevski standard uporablja zasnovo leva iz leta 1905. Najzgodnejša ohranjena upodobitev kraljevskega standarda je na pečatu vojvodinje Ingebjørg iz leta 1318. 

Ko se uporablja kot kraljevski grb, so okoli ščita insignije kraljevega norveškega reda svetega Olafa in ščit je uokvirjena s kraljevim hermelinastim plaščem, nad katerim je norveška krona.

Kraljevski grb se ne uporablja več pogosto. Namesto tega se v veliki meri uporablja kraljevi monogram, na primer na vojaških insignijah in na kovancih.

Sklici

Zunanje povezave
 Kraljevska družina in kraljevska hiša Norveške - Uradna stran norveške kraljevske družine (v angleščini)
  Kraljevska hiša Norveške - Uradna stran kraljeve hiše Norveške (v angleščini)

Norveško plemstvo